Чикагская школа:

 Чикагская архитектурная школа
 Чикагская школа социологии
 Чикагская школа (филология)
 Чикагская школа (экономика)